

Географічні об'єкти 

 Кастрехон-де-ла-Пенья — муніципалітет в Іспанії (Кастилія і Леон)
 Кастрехон-де-Трабанкос — муніципалітет в Іспанії (Кастилія і Леон)
 Мамбрілья-де-Кастрехон — муніципалітет в Іспанії (Кастилія і Леон)

Особи 

 Лопе Діес де Окс-і-Армендаріс Кастрехон — президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи
 Франсіско Кастрехон (1947) — мексиканський футболіст, воротар

Інше 
 ГЕС Кастрехон — гідроелектростанція в центральній частині Іспанії